Arthur Hill (1875-1932) – attore teatrale e regista cinematografico britannico
Arthur Hill (1922-2006) – attore canadese